Hamadhani ist der Familienname folgender Personen:

 Sayyid Ali Hamadhani (1314–1384), islamischer Mystiker und Mitglied der Tariqa Kubrawiyya, siehe Sayyid Ali Hamadani
 Badi' az-Zaman al-Hamadhani (968–1007), arabischer Dichter

Siehe auch:
 Hamadani